Der Mainzer Tunnel bezeichnet:

 die Mainzer Eisenbahntunnel, mehrere Tunnel zwischen Mainz Hauptbahnhof und Bahnhof Mainz Römisches Theater
 den Mainzer Autobahntunnel am Mainzer Ring an der Bundesautobahn 60 bei Mainz-Hechtsheim